Il singolare del torneo di tennis Dharwad Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Viktor Troicki che ha battuto in finale Łukasz Kubot 2-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Hyung-Taik Lee (semifinali)
 Danai Udomchoke (primo turno)
 Lu Yen-Hsun (semifinali)
 Łukasz Kubot (finale)

 Denis Istomin (quarti di finale)
 Prakash Amritraj (secondo turno)
 Rohan Bopanna (secondo turno)
 Gō Soeda (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dharwad Challenger 2006